Partito Ba'th – storico partito politico panarabo
 Partito Ba'th - partito iracheno
 Partito Ba'th - partito siriano
 Partito Ba'th Socialista Arabo - partito libanese
 Partito Ba'th Socialista Arabo - partito yemenita
 Università al-Baʿth – università di Homs, in Siria
 Stadio al-Baʿth – stadio di Jableh, in Siria
 Diga al-Baʿth – diga della Siria
 Al-Baʿth - quotidiano siriano